Сюрі́-ан-Во () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 291 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 655,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюрі-ан-Во на сайті французького Національного інституту географії
 Сюрі-ан-Во на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюрі-ан-Во на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюрі-ан-Во на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюрі-ан-Во на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер